Meira är ett släkte av svampar. Meira ingår i klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Meira